Фарносова — женская форма фамилии Фарносов.
 Фарносова, Мария Сергеевна (урождённая Савинова; род. 1985) — российская бегунья на 800 метров.
 Фарносова, Наталья Викторовна (род. 1979) — украинский архитектор, дизайнер интерьеров, модельер.